Medvedia jaskyňa – jaskinia krasowa w Niżnych Tatrach na Słowacji;
 Medvedia jaskyňa – jaskinia w słowackich Tatrach Zachodnich;
 Medvedia jaskyňa – jaskinia krasowa w grupie górskiej Słowackiego Raju na Słowacji.